Leek è una cittadina inglese nella regione dello Staffordshire
Leek è un comune olandese della provincia di Groninga